Inthavong ist der Name folgender Personen:

 Inthavong (Inthavong Setthathirath III. † 1805), König des laotischen Königreichs Vientiane
 Santisouk Inthavong (* 1999), laotischer Schwimmer
 Thipphachanth Inthavong (* 1996), laotischer Fußballspieler